Línea 222 puede referirse a:
 Línea 222 de autobús suburbano de Montevideo, Uruguay.
 Línea 222 de la red de autobuses interurbanos de Madrid, España.